Jewgienij Teliszew (ros. Евгений Игоревич Телишев) (ur. 24 marca 1948 w Salechardzie w obwodzie tiumeńskim) – rosyjski grafik, malarz, dramaturg i oraz gawędziarz. Zajmuje się również tłumaczeniem poezji niemieckiej na język rosyjski. Teliszew ukończył studia na wydziale malarstwa i grafiki Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Moskwie w 1972 r. 

Był wykładowcą w szkołach artystycznych Tiumeni oraz Norylska. Wyspecjalizował się w grafice użytkowej – ilustracjach do wydawnictw popularnonaukowych.  Od roku 1980 uczestniczy jako grafik-dokumentalista na wykopaliskach archeologicznych.

Jego dzieła wystawiano kilkakrotnie w Moskwie oraz w Szwajcarii. Jego sztuka Sans titre w 2005 r. została wystawiona w Centrum Sztuki Współczesnej im. Anatola Zweriewa.

Bibliografia 
 Biografia (ros)

Rosyjscy malarze
Rosyjscy tłumacze
Urodzeni w 1948